overhang (typografie) (kerning), het dichter bijeenplaatsen van letters naargelang hun vorm het toelaat.
overhangmandaat, volksvertegenwoordigingszetel die ontstaat wanneer een partij meer rechtstreeks verkozenen heeft dan waarop ze volgens de proportionele verkiezing recht heeft.
overhang (bergklimmen).